La princesa Isabel de Grecia y Dinamarca (en griego: Πριγκίπισσα Ελισάβετ της Ελλάδας και Δανίας) (Tatoi, 24 de mayo de 1904 - Múnich, 11 de enero de 1955) fue la segunda hija del príncipe Nicolás de Grecia y la gran duquesa Elena Vladimirovna de Rusia. Siendo nieta por vía paterna del rey Jorge I de Grecia y de la gran duquesa Olga de Rusia y por vía materna del gran duque Vladímir de Rusia y de la duquesa María de Mecklemburgo-Schwerin.

Isabel nació el 24 de mayo de 1904 en Tatoi. Al igual que sus hermanas, Olga y Marina, Isabel fue considerada como una persona de gran belleza.

Las tres princesas fueron educadas por una niñera inglesa, Kate Fox, conocida por ellas como "Nurnie".

Matrimonio y descendencia 
El 10 de enero de 1934 se casó con el conde Carlos Teodoro de Toerring-Jettenbach. La madre de Carlos Teodoro fue una hermana de la Reina Isabel de Bélgica y de la Princesa de Baviera, Rupprecht -Rodolfo- (nacida María Gabriela, duquesa de Baviera). El Conde de Toerring-Jettenbach recibió el nombre de su abuelo, el Duque Carlos Teodoro de Baviera. Isabel y Carlos Teodoro tuvieron dos hijos:
 El conde Juan Vito Gaspar Nicolás de Toerring-Jettenbach, que nació el 11 de enero de 1935 en Múnich.
 La condesa Elena Marina Isabel de Toerring-Jettenbach, que nació el 20 de mayo de 1937 en Múnich, donde se casó el 6 de abril 1956 (por la Iglesia) en Schloß Seefeld am Pilsensee con el Archiduque Fernando Carlos de Austria (Viena, 6 de diciembre de 1918 - Ulm 6 de agosto de 2004).

La princesa Isabel murió el 11 de enero de 1955 en Múnich. Tenía 50 años de edad.

Distinciones honoríficas 
 Enero de 1936: Dama Gran Cruz de la Orden de las Santas Olga y Sofía (Reino de Grecia).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 
 Elisabeth zu Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, Princess of Greece and Denmark

Princesas de Grecia de Grecia del siglo XX de la casa de Glücksburg
Damas grandes cruces de la Orden de las Santas Olga y Sofía
Fallecidos en Múnich